Рёттенбах () — коммуна в Германии, в земле Бавария.

Подчиняется административному округу Средняя Франкония. Входит в состав района Эрланген-Хёхштадт. Население составляет 4630 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 7,75 км². Официальный код — 09 5 72 149.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баварии